Phenakospermum, um gênero botânico monotípico
Scomberomorus, um gênero de peixes